Рональд Симпсон

 Рональд Симпсон (1930-2004) — шотландский футбольный вратарь
 Рональд Симпсон (1962-2014) — британский музыкант, выступавший под сценическим псевдонимом Ронни Джордан